Soligor GmbH — немецкая компания, занимающаяся производством, продажей и обслуживанием бытовой электроники, оптики, фото- и видеотехники. Штаб-квартира компании находится в городе Лайнфельден-Эхтердинген, Германия.

История 
Компания создана в 1967 году в Германии американской компанией Allied Impex Corporation и первоначально называлась A.I.C. Phototechnik GmbH. Современное название компания получила в 1993 году.

Ссылки 
 Официальный сайт компании 

Компании Германии
Производители оптики